India
 Banki – città dell'Orissa
 Banki – città dell'Uttar Pradesh